Ранчо Виста Ермоса има више значења:

 Ранчо Виста Ермоса (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Виста Ермоса, Ранчо ел Уевито (Чапултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Виста Ермоса (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Виста Ермоса (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Виста Ермоса (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику